intermediair (genetica), expressie van een gen
 Intermediair (tijdschrift), Nederlands tijdschrift voor hoger opgeleiden
 intermediair (techniek) als koppelingsvlak in de techniek
 intermediair (scheikunde), een hoog-energetisch tussenproduct in een reactie
 tussenpersoon, een bemiddelaar of adviseur in financiële producten
 intermediair (gesteente), gesteente met een bepaalde samenstelling

Zie ook 
Tussenpersoon (doorverwijspagina)